L'édition 2021 du tournoi de tennis de Córdoba se déroule du 22 février au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Argentin Guido Pella, des Espagnols Pablo Andújar et Pedro Martínez, de l'Italien Salvatore Caruso, du Serbe Laslo Djere et de l'Uruguayen Pablo Cuevas. Ils sont respectivement remplacés par João Menezes, Thiago Seyboth Wild, Daniel Elahi Galán, Andrej Martin, Hugo Dellien et Jozef Kovalík.

Pendant le tournoi 
Issu des qualifications, l'Argentin Juan Manuel Cerúndolo,  mondial, remporte le tournoi alors qu'il s'agit de sa toute première participation dans une compétition sur le circuit ATP. Il a notamment dominé le  mondial Miomir Kecmanović, le  mondial Thiago Monteiro et le  mondial Albert Ramos-Viñolas en finale.

Avant Juan Manuel Cerúndolo, seuls quatre joueurs s'étaient qualifiés en finale de leur tout premier tournoi ATP : Nicolás Lapentti (Bogota, 1995), José Acasuso (Buenos Aires, 2001), Kristof Vliegen (Adélaïde, 2003) et Santiago Ventura (Casablanca, 2004). Trois d'entre eux ont remporté le tournoi : Nicolás Lapentti, Kristof Vliegen et Santiago Ventura.

En remportant le tournoi, Juan Manuel Cerúndolo ( mondial) est le joueur le moins bien classé et n'ayant jamais été top 100 à avoir atteint une finale sur le circuit ATP depuis John Isner, alors  mondial, au Washington en 2007.

Lauréats 
L'Argentin Juan Manuel Cerúndolo remporte le tournoi en battant en finale Albert Ramos-Viñolas. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Rafael Matos ( en double) et Felipe Meligeni Rodrigues Alves ( en double) décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Romain Arneodo et Benoît Paire. Il s'agit de leur  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Córdoba
 Saison 2021 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Cordoba
Sport en Argentine en 2021
Tennis en février 2021